Oenopota alitakensis är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Oenopota alitakensis ingår i släktet Oenopota, och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
alitakensis